James Murray se refiere al nombre de las siguientes personas:

James Murray (comediante), actor, comediante, escritor y productor estadounidense.
James Murray (lexicógrafo), lexicógrafo del siglo XIX.
James Murray (director teatral), director teatral argentino.